Gimmi – uno dei tre porcellini della Disney
Karl Gimmi – scultore tedesco
Kurt Gimmi – ciclista svizzero